Canal 24 puede referirse a:

 Canal 24 de Tampico, México.
 24h, de España.

Canales de televisión por número